Оскар Юханссон:
* Юханссон, Оскар (род. 1988) — шведский хоккеист.
 Юханссон, Оскар (род. 1990) — шведский футболист.
 Юханссон, Оскар (род. 1995) — шведский футболист.